Качинский каньон:

 Качинский каньон — каньон в Крыму
 Качинский каньон — заказник в Крыму